Саврук Олександр Йосипович — директор Києво-Могилянської Бізнес Школи.
 Саврук Гелена, Гелена Миколаївна Саврук — громадська діячка, керівний партнер Могилянської стратегічної аґенції.